Питер ван дер Верфф (, 1665 год, Кралинген-Амбахт, ныне Роттердам — похоронен 26 сентября 1722 года, Роттердам) — нидерландский художник Золотого века Голландии; младший брат Адриана ван дер Верффа.

Ученик старшего брата, писал на исторические темы, но чаще всего — жанровую живопись. Портретист богатых и влиятельных людей Роттердама. Под конец жизни впал в ипохондрию, воображал, что его хотели отравить ядом, и умер не дожив до 60 лет.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 224 (Вандерверфъ, Петръ).

Художники Нидерландов
Художники-портретисты Нидерландов
Художники золотого века Голландии
Похороненные в Роттердаме